Гейл () — английская фамилия и топоним. Известные носители:

 Гейл, Беше (1887—?) — канадский гребец, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Гейл, Боб (род. 1951) — американский сценарист и продюсер, известный по фильмам серии «Назад в будущее».
 Гейл, Джин (1912—1974) — американская актриса, популярная в 1930-х годах, исполнительница водевиля.
 Гейл, Джон (1831—1929) — основатель Queanbeyan Age — первой газеты в округе Куинбиан (Новый Южный Уэльс, Австралия).
 Гейл, Дуайт (род. 1990) — английский футболист, нападающий.
 Гейл, Дуэйн (род. 1977) — барбадосский футболист. Отец Тьерри Гейла.
 Гейл, Зона (1874—1938) — американская писательница.
 Гейл, Келли (род. 1995) — шведская модель.
 Гейл, Кристал (род. 1951) — американская певица в стиле кантри.
 Гейл, Лео де (1921—1986) — государственный деятель Гренады, губернатор, генерал-губернатор Гренады.
 Гейл, Лорена (1958—2009) — канадская актриса, театральный режиссёр и драматург.
 Гейл, Майк (1950—2020) — американский профессиональный баскетболист.
 Гейл, Маркус (род. 1970) — ямайский футболист, выступавший в английской Премьер-лиге и за сборную Ямайки.
 Гейл, Меган (род. 1975) — австралийская фотомодель, актриса и модельер.
 Гейл, Натан (1979—2004) — неуравновешенный фанат группы Pantera, убивший на одном из концертов известного музыканта Даймбега Дарелла.
 Гейл, Питер (1887—1966) — голландский историк.
 Гейл, Роберт Питер (род. 1945) — американский врач и учёный, президент Международной организации по пересадке костного мозга.
 Гейл Сторм (1922—2009) — американская актриса и певица.
 Гейл, Сэми (род. 1996) — американская актриса.
 Гейл, Таджей (род. 1996) — ямайский легкоатлет, прыгун в длину.
 Гейл, Тристан (род. 1980) — американская скелетониста, чемпионка зимних Олимпийских игр 2002 года.
 Гейл, Тьерри (род. 2002) — барбадосский футболист.
 Гейл, Уолтер Фредерик (1865—1945) — английский астроном, открывший несколько комет и двойных звёзд.
 Гейл, Чарльз (род. 1939) — американский джазовый саксофонист, также играющий на фортепиано и бас-кларнете.
 Гейл, Энтони — четвёртый комендант корпуса морской пехоты США.
 Гейл, Ян (род. 1936) — датский архитектор и консультант по городскому дизайну.

  (род. 2004) — американская певица, известная песней ABCDEFU.

Топонимы 
 Кратер Гейла — ударный кратер на Марсе, названный в честь Уолтера Фредерика Гейла.
 Гейл-Лейк — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.
 Гейл — город в штате Техас, США.